Палестинский центр по правам человека (ПЦПЧ; ) — независимая палестинская правозащитная организация, располагающаяся в городе Газа, основанная и руководимая палестинским адвокатом .

ПЧПЧ создан в 1995 году группой палестинских адвокатов и правозащитников и получает финансирование от правительственных, неправительственных и религиозных источников.

Согласно информации с официального сайта, принципы деятельности организации состоят в следующем:
Защита прав человека и утверждение верховенства права в соответствии с международными стандартами.
Создание и развитие демократических институтов и гражданского сообщества, а также содействие формированию демократической культуры в палестинском обществе.
Поддержка всех усилий для того, чтобы палестинский народ мог осуществить своё право на самоопределение и независимость в соответствии с международным правом и резолюциями ООН.

Входит в Международную ассоциацию юристов-демократов.

Примечания 

Правозащитные организации
Конфликт в секторе Газа
Газа